Плешев:

Персоналии 
 Плешев, Иван Николаевич (1904—1968) — Герой Советского Союза.

Населённые пункты 
 Плешев — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Плешевский повят.
 Плешев — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Плешевский повят, Великопольское воеводство.